Вош:
 Вош, Дариуш (род. 1969) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника.
  — коммуна в департаменте Луара, Франция.
 Ай-Вошъюган — река в Ханты-Мансийском АО России. 
 
 Моурвошъёган — река в Ханты-Мансийском АО России. 
 Ун-Вошсоим — река в Ханты-Мансийском АО России.